La Liga 2020/2021 var den 90:e säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 12 september 2020 och pågick till och med den 23 maj 2021.

Lag 

20 lag deltog i ligan. Detta motsvarar de 17 bäst placerade lagen från den föregående säsongen samt tre lag uppflyttade från Segunda División 2019/2020.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser

2020 i Spanien
2021 i Spanien
2020/2021
Fotbollssäsongen 2020/2021
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin